Рубасский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Дербентском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Рубас.

Население

Состав

Примечания 

Рубасский
Рубасский